L'Azerbaïdjan iranien est une région située au nord-ouest de l'Iran, qui comporte plusieurs grandes villes historiques de ce pays comme Maragha, Tabriz, Zanjan, Ardabil, Ourmia.  L’Azerbaïdjan iranien est peuplé de 12 ou 15 à 30 millions d'Azéris (selon les estimations de la CIA, du gouvernement iranien dans le premier cas, et enfin des nationalistes azéris dans le second). Ce territoire correspond aujourd’hui aux provinces (Ostan en persan)  de l’Azerbaïdjan-Oriental, de l’Azerbaïdjan-Occidental, d'Ardabil et de Zanjan ainsi que d'une partie des provinces de Hamadān et Qazvin.

Histoire 
.

La partie nord-ouest de la région faisait partie du royaume historique de l'Arménie (province de Persarménie), comme en témoignent les monastères de Dzordzor, de Saint-Stepanos de Jolfa et de Kara Kelisa (« église noire » en turc), inscrits au patrimoine mondial.

L'armée impériale russe a occupé l'Azerbaïdjan iranien en 1909, puis entre 1912 et 1914 et de nouveau entre 1915 et 1918, alors que les ottomans l'ont occupé entre 1914 et 1915 et 1918 et 1919. Pendant la Première Guerre mondiale, la France envoie du soutien à l'armée russe sous la forme de l'ambulance alpine du Caucase, stationnée à Ourmia.

Ce seront ensuite les armées de l'URSS qui vont l'occuper entre 1920 et 1921 puis de nouveau en 1941, en créant une petite république autonome entre  et 1946, durant la crise irano-soviétique.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Azerbaïdjan occidental
 Azerbaïdjan oriental
 Province d'Ardabil
 Province de Zanjan
 Caucase, Histoire du Caucase
 Atropatène

Organisation des nations et des peuples non représentés